Портовые ворота:

 Портовые ворота в Риме
 Портовые ворота в Щецине